Музе́й Криштиа́ну Рона́лду или Музей «CR7» () — музей, расположенный в городе Фуншал на острове Мадейра в Португалии и посвящённый португальскому футболисту Криштиану Роналду. Является официальным спонсором местной футбольной команды «Униан Мадейра». Над музеем расположен отель. Перед музеем находится бронзовая статуя Криштиану Роналду, сделанная бразильским скульптором Рикардо Велосой.

История 
Музей был открыт 15 декабря 2013 года. Участниками церемонии открытия стали президент регионального правительства Мадейры , футболисты Пепе и Эмилио Бутрагеньо, тренер Паулу Бенту и модель Ирина Шейк. Впоследствии перед музеем была установлена бронзовая статуя Криштиану Роналду.

6 июня 2016 года музей переехал в более крупное здание в том же районе, расположившись под строящимся отелем, созданным при сотрудничестве Роналду с португальской туристической компанией . Официальная церемония открытия гостиницы состоялась 1 июля 2016 года. На ней присутствовал сам Роналду, а также президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза и президент компании Pestana Group Дионисиу Пестана. Площадь, на которой расположен отель, была переименована во время его открытия в честь Криштиану Роналду.

Экспонаты 
В музее представлены фотографии и видео, восковые фигуры спортсмена, а также все награды, полученные Криштиану на молодёжном и профессиональном уровне, в составах таких команд как «Андоринья», «Насьонал», «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус», а также национальной сборной Португалии.

Примечания 

Футбольные музеи
Футбол в Португалии
Персональные музеи Португалии
Музеи Фуншала
Спорт в Фуншале
Музеи, основанные в 2013 году
Появились в 2013 году в Португалии
Криштиану Роналду